Првенство Енглеске у рагбију 2008/09. (службени назив: 2008–09 Aviva Premiership) је било 22. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. Такмичење је трајало од септембра до маја.

Из лиге је испао Вустер, а титулу је освојио Лестер пошто је у неизвесном финалу био бољи од Лондон ајриша.

Учесници

Табела 

Напомене:

1. Место у купу шампиона обезбедили су Лестер, Харлеквинс, Бат, Лондон ајриш, Сејл, Глостер и Нортхемптон.

2. У европски челинџ куп отишли су Воспс, Сараценс, Њукасл и Вустер.

3. У другу лигу испао је Бристол.

Плеј оф 

Полуфинале

Лестер - Бат 24-10

Харлеквинс - Лондон Ајриш 0-17

Финале

Лестер - Лондон Ајриш 10-9

Индивидуална статистика 

Највише поена

  Глен Џексон 239, Сараценс
  Буч Џејмс 212, Бат
  Чарли Хоџсон 190, Сејл

Највише есеја

  Џо Мадок 11, Бат
  Марк Квејто 9, Бат
  Дејвид Леми 9, Бристол

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Лестер 17 480 
 Лондон ајриш 15 084
 Харлеквинс 15 031
 Глостер 14 215
 Сараценс 13 466
 Нортхемптон 13 250
 Бат 10 600
 Вустер 12 024
 Воспс 9 310
 Сејл 9 129
 Бристол 7 499
 Њукасл 6 177

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 2008.
Рагби у 2009.